Laze – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rogatica
 Laze – wieś w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej, w gminie Staro Petrovo Selo

 W Słowenii
 Laze (gmina Brežice) – wieś w gminie Brežice
 Laze (gmina Gorenja vas-Poljane) – wieś w gminie Gorenja vas-Poljane
 Laze (gmina Logatec) – wieś w gminie Logatec
 Laze (gmina Novo Mesto) – wieś w gminie miejskiej Novo Mesto
 Laze (gmina Velenje) – wieś w gminie miejskiej Velenje
 Laze – wieś w gminie Velike Lašče
 Laze – stacja kolejowa w Laze pri Dolskem, w regionie Dolna Kraina